Колозимо — фамилия.
 Колозимо, Джеймс (1878—1920) — гангстер, один из первых главарей Чикагской мафии.
 Колозимо, Кьяра (род. 1986) — итальянский политик.
 Колозимо, Саймон (род. 1979) — австралийский футболист, защитник итальянского происхождения.